

Nép 
 Assziniboinok, észak-amerikai indián nép
 Assziniboin nyelv, a sziú nyelvek

Helyek 
 Assziniboin, folyó Kanadában
 Assziniboin hegy Kanada Brit Columbia tartományában
 Fort Assiniboine (Kanada), erőd Kanada Alberta tartományában
 Fort Assinniboine (USA), az Amerikai Egyesült Államok Montana államában
 Winnipeg–Assiniboine, korábbi kanadai szövetségi választókerület

Hajók 
Hajók a Kanadai Királyi Flottában:
 HMCS Assiniboine (I18), River-osztályú romboló (szolgálatban: 1939–1945)
 HMCS Assiniboine (DDH 234), St. Laurent-osztályú romboló (1956–1988)